Felícitas hace referencia a varios artículos:

Nombre propio femenino
Felícitas Sánchez Aguillón, asesina en serie mexicana;
Santa Felícitas, mártir;

Felicitas
Felicitas, en la mitología romana;
Felicitas Arias

Además
Felicita Ferrero, periodista y antifascista italiana;
Felicitas (película)

Nombres femeninos